4-й полк может означать:

Пехотные, стрелковые и мотострелковые полки 
 Финляндский 4-й стрелковый полк